Гипотеза Минковского — предположение, согласно которому для любой решётки  с определителем  и любого вектора  найдётся элемент  такой что 

Случай  этой гипотезы был доказан Минковским
При  гипотезу Минковского доказал Ремак
При  гипотезу Минковского доказал Дайсон 
При  гипотезу Минковского доказал Скубенко

Литература
 Касселс Дж. В. С, Введение в геометрию чисел, пер. с англ., М., 1955; 

Геометрия чисел
Минковского
Герман Минковский